Cet article traite de la saison 2011-2012 du FC Lausanne-Sport.

Effectif

Gardiens

Défenseurs

Milieux

Attaquants

Transferts (été 2011)

Départs 
 Abdul Carrupt - (Stade Nyonnais)
 Mickael Castejon
 Fabrizzyo
 Nicolas Gétaz - (Stade Nyonnais)
 Bigambo Rochat
 Carlos Silvio - (Union Berlin/ALL)
 Martin Steuble - (Wohlen)
 Rodrigo Tosi - (Tractor Sazi Tabriz/IRA)
 Youssouf Traore

Arrivées 
 Fabio Coltorti - (Racing Santander)
 Mathieu Debonnaire - (Stade Nyonnais)
 Janick Kamber - (FC Bâle M21)
 Frédéric Page - (Neuchâtel Xamax)
 Marko Muslin - (FC Wil)
 Nicolas Marin - (FC Sion)
 Steven Lang - (Grasshopper)
 Emil Lyng - (Nordsjaelland)
 Junior Negrao - (Beerschot/BEL)
 Alexandre Veutheyet - (Team Vaud M18)
 Salim Khelifi - (Team Vaud M18)

Transferts (hiver 2011/2012)

Départs 
 Nicolas Marin - (Dubai)
 Baptiste Buntschu (SR Delémont, en prêt)
 Peter Luccin

Arrivées 
 Aleksandar Prijovic - (FC Sion)
 Peter Luccin - (Real Saragosse)
 Sekou Junior Sanogo - (FC Thoune)
 Néstor Susaeta - (Rayo Vallecano)
 Abdelouahed Chahksi (KAC Kenitra, MAR)
 Ibrahim Tall (AE Larissa, GRE)

Résultats

Classement Super League 
 

 

  
                 

Ce classement prend en compte la sanction de moins 36 points du FC Sion par l'ASF pour avoir aligné des joueurs transférés alors que le club était sous interdiction de transfert, 3 points par match sur 12 matchs (2 de coupes et 10 de championnat). 

Le club neuchâtelois est exclu le  après le retrait de sa licence, donc le championnat continue avec 9 équipes. Les résultats contre Neuchâtel Xamax lors de la première phase sont conservés.

Calendrier de Super League du FC Lausanne-Sport (phase 1) 

|}

À la fin de la phase 1, le Lausanne Sport se trouve à la  avec 11 points.

Calendrier de Super League du FC Lausanne-Sport (phase 2) 

|}

Les matches contre le Neuchâtel Xamax sont annulés, pour cause de faillite du club.

Coupe de Suisse 

|}

(FC Bâle champion 5-3 aPe face au FC Lucerne)

Matchs amicaux 

|}

Notes et références 

2011-2012